MIPS oder  MIPs steht als Abkürzung für:

 Macedonian Interbank Payment System
 Material-Input pro Serviceeinheit, ein Konzept zur Ermittlung der Umweltbelastungspotenzials
 Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages, eine spezielle Mikroprozessor-Architektur, siehe MIPS-Architektur
 MIPS Technologies, US-amerikanischer Hersteller der MIPS-Mikroprozessoren
 Million Instructions Per Second, Maßeinheit für die Rechenleistung eines Prozessors, siehe Instruktionen pro Sekunde
 Minimal Ionizing Particles (MIPs), hochenergetische geladene Teilchen, siehe Bethe-Formel
 Multi-Directional Impact Protection System (MIPS), eine Konstruktion bei Fahrradhelmen, die Vorteile bei einem schrägen Aufprall bieten soll

Abkürzung